Nemajūnai ist der Name folgender litauischer Orte:

 Nemajūnai (Birštonas), ein Dorf in der Gemeinde Birštonas
 Nemajūnai (Lazdijai), ein Dorf in der Rajongemeinde  Lazdijai